Philipp Oswald / Filip Polášek erano i detentori del titolo, ma hanno scelto di non difendere il loro titolo.

In finale Martín Cuevas / Pablo Cuevas hanno sconfitto Tristan Lamasine / Albano Olivetti con il punteggio di 6-3, 7-6(2).

Teste di serie 

  Fernando Romboli /  David Vega Hernández (semifinale)
  Evan King /  Hunter Reese (primo turno)

  Sadio Doumbia /  Fabien Reboul (primo turno)
  Szymon Walków /  Jan Zieliński (semifinale)

Wildcard 

  Geoffrey Blancaneaux /  Matteo Martineau (primo turno)
  Ugo Blanchet /  Kyrian Jacquet (quarti di finale)

  Titouan Droguet /  Jonathan Eysseric (quarto di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Open de Lyon Challenger 2021